Жери Легран (; ,  — , Моншо) — французский политик и журналист. Сын Пьера Леграна-отца (1804—1859), заметного регионального политика. Брат министра Франции Пьера Леграна-сына.

Начал свою карьеру как журналист, на протяжении 1860-х гг. редактировал в Лилле несколько газет (в которых, между прочим, публиковал статьи Эмиль Золя). В 1865 году в соавторстве с Гастоном Бержере сочинил комедию «Государственные милости» (), поставленную в нескольких французских городах.

В 1881 году был избран мэром Лилля и занимал эту должность до 1896 года. Под управлением Леграна в городе было установлено электрическое освещение, открыт ряд новых школ, усиленно развивалась транспортная система. Легран уделял много внимания развитию Лилльского университета, в 1892 году торжественно открыл новопостроенное здание медицинского факультета.

В 1888 году был избран сенатором Франции от Лилля, переизбирался несколько раз и сохранил депутатский мандат до конца жизни.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте Сената Франции

Политики Франции
Мэры Лилля
Журналисты Франции